Rakovsky ist der Familienname folgender Personen:

Christian Rakowski (1873–1941), bulgarischer Revolutionär, Politiker, Journalist und Arzt
Patrick Rakovsky (* 1993), deutscher Fußballtorwart